Corycaeus affinis, – gatunek widłonogów z rodziny Cucumaricolidae,. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1916 roku przez kanadyjskiego zoologa Jamesa Playfaira McMurricha. Gatunek ten został ujęty w Katalogu Życia.

Przypisy 

Corycaeus
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1916 roku